Er et samarbejde mellem Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) og de 98 kommuner der vedligeholder en digitalkortlægning af Danmark

GeoDanmarks data er en del af de fællesoffentlige grunddata .

Dét betyder, at de udstillede data om blandt andet bygninger, veje, vandløb og søer er frit tilgængelige og kan bruges af alle til forskning, forretning og udvikling.

Kortværket vedligeholdes dels årligt via den en årlig luftfotografering af hele Danmark og dels løbende via ændringer registreret i kommunernes sagsbehandling af forhold vedrørende veje og bygninger mv.

Links:

GeoDanmark

SDFI

Dataforsyningen

Datafordeleren